Damernas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 14–21 augusti 2004 i Aten.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 2004